Speckgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Speckgraben, in amtlichen topografischen Karten Abzugsgraben, Gewässer auf der Havelinsel Töplitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark 
 Speckgraben, oberer Namensabschnitt einer an der Speckmühle, Markt Nassenfels, Landkreis Eichstätt, Bayern, zunächst nach rechts abgehenden, auf wechselnder Seite sich fortsetzenden Auengrabenfolge aus Speckgraben, Schutterflutkanal, Spiegelgraben, Moosgraben und zuletzt Ludlgraben, der kurz vor der selbst im Künettegraben mündenden Schutter am Siedlungsrand der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern, von links in die Donau mündet; siehe auch den Speckgraben zur Schutter
 Speckgraben (Duttlacher Graben), linker Zufluss des Duttlacher Grabens bei Hambrücken, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg (zum Kriegbach)
 Speckgraben (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz, eines im Odenwald entstehenden linken Nebenflusses des Mains.
 Speckgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Lippach, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Speckgraben (Schutter) rechter Zufluss zur Schutter (Donau) bei der Speckmühle, Markt Nassenfels, Landkreis Eichstätt, Bayern; ist Teil einer zuletzt rechtschutterisch laufenden Auengrabenfolge; siehe auch den gleich danach abgehenden Speckgraben zur Donau
 Speckgraben (Uchte), Zufluss der Uchte im Norden Sachsen-Anhalts
 Speckgraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nach Reichenbach, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Naturschutzgebiet:
 Speckgraben bei Mainflingen, Bruchwald im Stadtgebiet von Mainhausen, Landkreis Darmstadt, Hessen

Siehe auch:
 Speckbach